

Sciences et techniques

Biologie 
 Calamar est l'une des deux formes possibles et admises, avec « calmar », pour l'ordre des teuthides, mollusques céphalopodes décapodiformes.

Culture et société

Ustensiles 
 Un calmar est un étui ou une écritoire, renfermant des plumes à écrire ou calames.

Toponyme 

 Calamar, une municipalité située dans le département de Bolívar, en Colombie ;
 Calamar, une municipalité située dans le département de Guaviare, en Colombie.

Notes et références